Cogny kan syfta på:
 Cogny, Cher
 Cogny, Rhône